Bučina (Czechy) – wieś w Czechach
 Bučina – część wsi Kvilda w Czechach
 Bučina – część wsi Vranov w Czechach
 Bučina – część wsi Oravská Lesná na Słowacji
 Bučina (dopływ Vitavy) – potok, dopływ Nitavy w Czechach
 Bučina (dopływ Sklenégo) – potok, dopływ Sklenégo
 Bučina (857 m) – szczyt w Rudawach Słowackich